

Patronyme 

 Andargachew Masai, homme politique éthiopien ;
 Edith Masai (1967-), athlète kényane pratiquant le demi fond puis le marathon ;
 François Masai (1909-1979),  philologue et historien belge ;
 Linet Masai (1989-), athlète kényane spécialiste des courses de fond ;
 Moses Ndiema Masai (1986-), athlète kényan, spécialiste des courses de fond et du marathon.

Voir aussi 
 Masai, voilier monocoque français lancé en 2011 ;
 .

Homonymie
Homonymie de patronyme